ACC kan syfta på:

 ACC – en datorförening vid Umeå universitet, se Academic Computer Club
 ACC – ett nordamerikanskt adventistsamfund, se Advent Christian Church
 ACC – ett trossamfund  Anglican Church of Canada i Kanada, se Anglikanska kyrkan i Kanada
 ACC – en utveckling av luftkonditioneringar i byggnader och båtar men är främst känd genom användning i bilar, se Automatic Climate Control
 ACC – ett huvudkommando inom USA:s flygvapen, se Air Combat Command